Anas este un gen de păsări anseriforme din familia Anatidae, subfamilia Anatinae.

Specii 
Anas acuta - rața sulițar
Anas americana 
Anas aucklandica
Anas bahamensis 
Anas bernieri 
Anas capensis 
Anas carolinensis 
Anas castanea - rața castanie
Anas chlorotis - rața brună
Anas clypeata - rața lingurar
Anas crecca - rața mică
Anas cyanoptera 
Anas diazi 
Anas discors 
Anas eatoni
Anas eatoni drygalskii 
Anas eatoni eatoni 
Anas erythrorhyncha
Anas falcata 
Anas flavirostris 
Anas flavirostris andinum 
Anas formosa 
Anas fulvigula
Anas georgica
Anas gibberifrons
Anas gracilis 
Anas hottentota 
Anas laysanensis 
Anas luzonica 
Anas marecula † 
Anas melleri
Anas nesiotis
Anas penelope - rața fluierătoare
Anas platalea 
Anas platyrhynchos 
Anas platyrhynchos domesticus - rața domestică
Anas platyrhynchos oustaleti 
Anas poecilorhyncha - 
Anas poecilorhyncha zonorhyncha 
Anas puna
Anas querquedula - rața cârâitoare
Anas rhynchotis - rața de Australasia.
Anas rubripes 
Anas sibilatrix
Anas smithii 
Anas sparsa 
Anas specularis 
Anas specularoides 
Anas strepera - rața pestriță
Anas superciliosa 
Anas theodori † 
Anas undulata 
Anas versicolor 
Anas wyvilliana

Legături externe